Miejscowości w USA:
 East Greenbush – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 East Greenbush – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
Gminy w USA:
 East Greenbush (ang. East Greenbush Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer